Motociklistična Velika nagrada Madžarske 1990 je bila štirinajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 2. septembra 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990